Энджел Оллвуд (; род. 1 февраля 1980, Калифорния, США) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 1 февраля 1980 года в штате Калифорния, США.

Карьера в порнофильмах 
Дебютировала в порно в 2013 году.

В 2019 году номинирована на премию AVN Awards («Самая возмутительная сцена секса»).

Сотрудничает со студиями, как Devil's Film, Reality Kings и другими.

По состоянию на октябрь 2019 года снялась в 105 порнофильмах.

Личная жизнь 
Является бисексуалкой.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Порноактрисы США
MILF-порнография